Mentawai puede referirse a:

 las islas Mentawai, un pequeño archipiélago en Indonesia localizado al oeste de la isla de Sumatra;
 el estrecho de Mentawai, un estrecho del Índico que separa las islas Mentawai de Sumatra;
 la etnia mentawai, originaria de dichas islas; o
 el idioma mentawai, hablado por los indígenas de las islas.